Посёлок Льнозавода, Льнозавод — посёлок в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

Своё название населенный пункт получил в честь предприятия по обработке льна.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 3,5 км, до центра муниципального образования Ростилово — 3,4 км. Ближайшие населённые пункты — Корнильевская Слобода, Талица, Корнильево, Свистуново, Крестовка, Дворец.

По переписи 2002 года население — 370 человек (164 мужчины, 206 женщин). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района